Александр Багратиони:
* Багратион, Александр Иессеевич (ум. 1773) — грузинский царевич.
 Багратиони, Александр (1770—1844) — грузинский царевич.
 Багратиони, Александр Анатольевич (род. 1990) — украинский и израильский шахматист.